Otrić je selo u Zadarskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravno pripada općini Gračacu.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se sjeverno od Zrmanje Vrela.

Promet 
Nalazi se duž ceste D1, a u blizini je željeznička pruga Split-Zagreb.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. Otrić je imao 15 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji